Тулинская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи, РСФСР и Российской Федерации:

 Современные
 Тулинская волость (Псковская область) — упразднённое в 2015 году муниципальное образование со статусом «сельское поселение» в Пыталовском муниципальном районе Псковской области.

 Исторические
 Тулинская волость (Барнаульский уезд) — административная единица в Барнаульском уезде сначала Томской губернии (1911—1917), затем Алтайской губернии (1917—1920), а затем в составе Ново-Николаевского уезда Ново-Николаевской губернии (1921—1925).